Amedeo Amadei (1921-2013), footballeur puis entraîneur de football italien ;
 Giuliano Amidei ou Amadei (av.1446-1496), peintre italien ;
 Filippo Amadei (~1675-~1730), violoniste, violoncelliste et compositeur italien ;
 Magali Amadei (1974-), mannequin et actrice française ;
 Stefano Amadei (1580-1644), peintre italien baroque.

Homonymie de patronyme italien